

Sigle 
 In The Money – Piazzamento a premi in un torneo di poker sportivo
  Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht – istituto di ricerca tedesco
 Istituto per la tecnologia delle membrane – istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Economia 
 ITM – simbolo Borsa Italiana di Italmobiliare

Codici 
 ITM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Itami, Osaka, Giappone
 itm – codice ISO 639-3 della lingua itu mbon uzo